Die UEFA Champions League 2014/15 war die 23. Spielzeit des wichtigsten europäischen Wettbewerbs für Vereinsmannschaften im Fußball unter dieser Bezeichnung und die 60. insgesamt. Am Wettbewerb nahmen 77 Klubs aus 53 Landesverbänden teil. In dieser Saison war erstmals eine Mannschaft aus Gibraltar am Start. Lediglich Liechtenstein stellte keinen Vertreter, da der dortige Fußballverband keine eigene Meisterschaft austrägt.

Die Saison begann mit der ersten Qualifikationsrunde am 1. Juli 2014 und endete mit dem Finale am 6. Juni 2015 im Berliner Olympiastadion, der Heimstätte von Hertha BSC. Der Sieger qualifizierte sich für den UEFA Super Cup 2015 und die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft 2015. Titelverteidiger war Real Madrid. 

Im Finale setzte sich der FC Barcelona gegen Juventus Turin durch und gewann nach 2009 zum zweiten Mal in seiner Vereinsgeschichte das Triple  aus nationaler Meisterschaft, nationalem Pokal und UEFA Champions League.

Im Mai 2013 hat der UEFA-Kongress die Gibraltar Football Association als vollständiges Mitglied aufgenommen und bestätigt, dass Vereine, die dem gibraltarischen Fußballverband angehören, ab der Spielzeit 2014/15 an den UEFA-Wettbewerben teilnehmen. Der Meister aus Gibraltar startete in der ersten Qualifikationsrunde.

Qualifikationsrunden 
Bei den Auslosungen wurden die Mannschaften gemäß ihrem Klub-Koeffizienten jeweils hälftig in gesetzte (stärkere) und ungesetzte (schwächere) Mannschaften eingeteilt und einander zugelost.

1. Qualifikationsrunde 
Auslosung: 23. Juni 2014 in Nyon
Hinspiele: 1. und 2. Juli 2014
Rückspiele: 8. und 9. Juli 2014

Folgende Paarungen wurden für die erste Qualifikationsrunde ausgelost:

|}

2. Qualifikationsrunde 
Auslosung: 23. Juni 2014 in Nyon (zusammen mit Q1)
Hinspiele: 15. und 16. Juli 2014
Rückspiele: 22. und 23. Juli 2014

Folgende Paarungen wurden für die zweite Qualifikationsrunde ausgelost:

|}

3. Qualifikationsrunde 
Ab der dritten Qualifikationsrunde gab es zwei getrennte Lostöpfe: nationale Meister wurden nur gegen andere nationale Meister gelost („Meisterweg“), wogegen „Verfolger“, also zweit-, dritt- oder viertplatzierte Vereine nur gegen andere „Verfolger“ gelost wurden („Ligaweg“). Unterlegene Mannschaften wechselten in die Play-offs der UEFA Europa League. Aufgrund der Lage in der Ukraine wurden Zenit St. Petersburg und FK Dnipro nicht gegeneinander gelost.

Auslosung: 18. Juli 2014 in Nyon
Hinspiele: 29. und 30. Juli 2014
Rückspiele: 5. und 6. August 2014

Folgende Paarungen wurden für die dritte Qualifikationsrunde ausgelost:

Meisterweg 

|}

Ligaweg 

|}

Play-offs 
Die vierte und letzte Qualifikationsrunde wurde zwecks besserer Vermarktungschancen „Play-offs“ genannt. Ab dieser Runde wurden sämtliche Spiele zentral von der UEFA vermarktet, um höhere Medien-Aufmerksamkeit und damit steigende Werbeeinnahmen zu generieren. Unterlegene Mannschaften traten in der Gruppenphase der UEFA Europa League 2014/15 an.

Hinspiele: 19. und 20. August 2014
Rückspiele: 26. und 27. August 2014

Meisterweg 

|}
Internationales Aufsehen erregte das Rückspiel zwischen Ludogorez Rasgrad und Steaua Bukarest: erst in der letzten Spielminute erreichte Ludogorez durch einen Volleyschuss Wandersons vom Strafraumeck die Verlängerung, in der ihr Torwart Wladislaw Stojanow in der 119. Minute wegen einer „Notbremse“ vom Platz gestellt wurde. Da Ludogorez das Wechselkontingent erschöpft hatte, ging der Innenverteidiger Cosmin Moți ins Tor und verwandelte im entscheidenden Elfmeterschießen einen Elfmeter selbst und hielt zwei des Gegners.

Ligaweg 

|}

Gruppenphase 
An der Gruppenphase nahmen 32 Teams aus 18 Landesverbänden teil. 22 Teams waren direkt qualifiziert, dazu kamen noch zehn Vereine (je fünf über den Champions-Weg und den Platzierungsweg) aus den Qualifikationsrunden.

Die Gruppensieger und -zweiten qualifizierten sich für das Achtelfinale, die Gruppendritten spielten im Sechzehntelfinale der UEFA Europa League weiter, die Gruppenvierten schieden aus dem Wettbewerb aus. Bei Punktgleichheit zweier oder mehrerer Mannschaften nach den Gruppenspielen wurde die Platzierung durch folgende Kriterien ermittelt:
 Anzahl Punkte im direkten Vergleich
 Tordifferenz im direkten Vergleich
 Anzahl Tore im direkten Vergleich
 Anzahl Auswärtstore im direkten Vergleich
 Wenn nach Anwenden der Kriterien 1–4 zwei oder mehr Mannschaften immer noch den gleichen Tabellenplatz belegen, werden für diese Teams die Kriterien 1–4 erneut angewendet. Sollte dies zu keiner definitiven Platzierung führen, werden die Kriterien 6–8 angewendet.
 Tordifferenz aus allen Gruppenspielen
 höhere Anzahl erzielter Tore
 Klub-Koeffizienten

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

K.-o.-Phase 
Die K.-o.-Phase wurde unter dem Slogan Road to Berlin vermarktet. Der Spielball für das Endspiel, „adidas Finale Berlin“, wurde Mitte Februar 2015 vorgestellt und während der gesamten K.-o.-Phase eingesetzt.

Achtelfinale 
Für das Achtelfinale wurden acht Paarungen je eines Gruppenzweiten und eines Gruppensiegers ausgelost, wobei die Gruppensieger das Hinspiel zunächst auswärts bestritten. Mannschaften eines Landesverbandes sowie zuvorige Gegner in der Gruppenphase durften einander nicht zugelost werden. Die Auslosung fand am 15. Dezember 2014 in Nyon statt. Die Hinspiele fanden am 17. und 18. sowie 24. und 25. Februar 2015, die Rückspiele am 10. und 11. sowie 17. und 18. März 2015 statt.

|}

Viertelfinale 
Die Spielpaarungen wurden am 20. März 2015 in Nyon ausgelost. Die Hinspiele fanden am 14. und 15., die Rückspiele am 21. und 22. April 2015 statt.

|}

Halbfinale 
Die Spielpaarungen wurden am 24. April 2015 ausgelost. Die Hinspiele fanden am 5. und 6. Mai, die Rückspiele am 12. und 13. Mai 2015 statt.

|}

Finale

Beste Torschützen 
Nachfolgend sind die besten Torschützen der Champions-League-Saison (ohne die Qualifikationsrunden) aufgeführt. Die Sortierung erfolgt analog zur UEFA-Torschützenliste nach Anzahl der Tore und bei gleicher Trefferzahl anhand der Spielminuten.

Eingesetzte Spieler FC Barcelona

Weblinks 

 Offizielle Webseite zur UEFA Champions League 2014/15
 Europapokal – Teilnehmerliste 2014/15

Einzelnachweise 

 
2014
Fußballsaison 2014/15